Geulanggang Baro (Kota Juang), een plaats in Indonesië
Geulanggang Baro (Lapang), een plaats in Indonesië